Como un perro puede referirse a:

 "Como un perro (canción de Libido)": una canción de Antonio Jáuregui interpretada por la banda Libido.
 "Como un perro (canción de Spinetta)": una canción de Luis Alberto Spinetta.